The Dark (single), een single van Anouk uit 1999
 The Dark (1979), een film uit 1979
 The Dark (1994), een film uit 1994
 The Dark (2005), een film uit 2005
 The Dark (Magic: The Gathering), een uitbreidingsset voor het spel Magic: The Gathering